Зако́ны Ке́плера — три эмпирических соотношения, установленные Иоганном Кеплером на основе длительных астрономических наблюдений Тихо Браге. Изложены Кеплером в работах, опубликованных между 1609 и 1619 годами. Описывают идеализированную гелиоцентрическую орбиту планеты.

Соотношения Кеплера позволили Ньютону постулировать закон всемирного тяготения, который стал фундаментальным в классической механике. В её рамках законы Кеплера являются решением задачи двух тел в случае пренебрежимо малой массы планеты, то есть в предельном переходе , где ,  — массы планеты и звезды соответственно.

Формулировки

Первый закон Кеплера (закон эллипсов) 
 
Каждая планета Солнечной системы движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Форма эллипса и степень его сходства с окружностью характеризуется отношением , где  — расстояние от центра эллипса до его фокуса (фокальное расстояние),  — большая полуось. Величина  называется эксцентриситетом эллипса. При , и, следовательно,  эллипс превращается в окружность.

Второй закон Кеплера (закон площадей) 

Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает собой равные площади.

Применительно к нашей Солнечной системе, с этим законом связаны два понятия: перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты, и афелий — наиболее удалённая точка орбиты. Таким образом, из второго закона Кеплера следует, что планета движется вокруг Солнца неравномерно, имея в перигелии большую линейную скорость, чем в афелии.

Каждый год в начале января Земля, проходя через перигелий, движется быстрее, поэтому видимое перемещение Солнца по эклиптике к востоку также происходит быстрее, чем в среднем за год. В начале июля Земля, проходя афелий, движется медленнее, поэтому и перемещение Солнца по эклиптике замедляется. Закон площадей указывает также, что сила, управляющая орбитальным движением планет, направлена к Солнцу.

Третий закон Кеплера (гармонический закон) 
Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей орбит планет.
 ,

где  и  — периоды обращения двух планет вокруг Солнца, а  и  — длины больших полуосей их орбит. Утверждение справедливо также для спутников.

Ньютон установил, что гравитационное притяжение планеты определённой массы зависит только от расстояния до неё, а не от других свойств, таких, как состав или температура. Он показал также, что третий закон Кеплера не совсем точен — в действительности в него входит и масса планеты:

 ,

где  — масса Солнца, а  и  — массы планет.

Поскольку движение и масса оказались связаны, эту комбинацию гармонического закона Кеплера и закона тяготения Ньютона используют для определения массы планет и спутников, если известны их орбиты и орбитальные периоды.

Вывод законов Кеплера из законов классической механики 
<div class="NavContent" style="text-align:left;">

Вывод Первого закона Кеплера 
Рассмотрим движение в полярных координатах , центр которых совпадает с центром масс системы (приближенно, совпадает с Солнцем).

Пусть  — радиус-вектор к планете, за  обозначим единичный вектор, указывающий его направление. Аналогично введём  — единичный вектор, перпендикулярный , направленный в сторону увеличения полярного угла . Запишем производные по времени, обозначая их точками:

 

 

Закон всемирного тяготения Ньютона гласит, что «каждый объект во Вселенной притягивает каждый другой объект по линии, соединяющей центры масс объектов, пропорционально массе каждого объекта, и обратно пропорционально квадрату расстояния между объектами». То есть ускорение имеет вид:

 

Или в координатной форме:

 

Во втором уравнении распишем  и :

 

Избавляясь от времени и разделяя переменные, получим:

 

Интегрирование которого даст:

 
Полагая  и упрощая логарифмы имеем окончательно

 

Константа  по смыслу является удельным угловым моментом (). Мы показали, что в в поле центральных сил он сохраняется.

Для работы с первым уравнением удобно произвести замену:

 
И переписать производные, попутно избавляясь от времени
 

 

Уравнение движения в направлении  тогда запишется:

 

Закон всемирного тяготения Ньютона связывает силу на единицу массы с расстоянием как

 

где  — универсальная гравитационная константа и  — масса звезды.

В результате:

 

Это дифференциальное уравнение можно переписать в полных производных:

 

Избавляясь от которых получим:

 

И окончательно:

 

Разделив переменные и произведя элементарное интегрирование получим общее решение:

 

для констант интегрирования  и , зависящих от начальных условий.

Заменяя  на 1/ и вводя , имеем окончательно:

 

Мы получили уравнение конического сечения с параметром  и эксцентриситетом  и началом системы координат в одном из фокусов. Таким образом, первый закон Кеплера прямо следует из закона всемирного тяготения Ньютона и второго закона Ньютона.

Вывод Второго закона Кеплера 
По определению момент импульса  точечного тела с массой  и скоростью  записывается в виде:

 .

где  — радиус-вектор тела, а  — его импульс. Площадь, заметаемая радиус-вектором  за время  из геометрических соображений равна
 ,
где  представляет собой угол между векторами  и .

При выводе первого закона было показано, что . То же самое можно получить простым дифференцированием углового момента:
 

Последний переход объясняется равенством нулю векторного произведения колинеарных векторов. Действительно, сила здесь всегда направлена по радиус-вектору, тогда как импульс направлен вдоль скорости по определению.

Получили, что  не зависит от времени. Значит  постоянен, а следовательно и пропорциональная ей скорость заметания площади  — константа.

Вывод Третьего закона Кеплера 

Второй закон Кеплера утверждает, что радиус-вектор обращающегося тела заметает равные площади за равные промежутки времени. Если теперь мы возьмём очень малые промежутки времени в момент, когда планета находится в точках  (перигелий) и  (афелий), то мы сможем аппроксимировать площадь треугольниками с высотами, равными расстоянию от планеты до Солнца, и основанием, равным произведению скорости планеты на время.

 

 

 

Используя закон сохранения энергии для полной энергии планеты в точках  и , запишем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь, когда нашли , мы можем найти секторную скорость. Так как она постоянна, то можем выбрать любую точку эллипса: например, для точки B получим

 
 

Однако полная площадь эллипса равна  (что равно , поскольку ). Время полного оборота, таким образом, равно

 

 

 

 

Заметим, что если масса  не пренебрежимо мала по сравнению с , то планета будет обращаться вокруг Солнца с той же скоростью и по той же орбите, что и материальная точка, обращающаяся вокруг массы  (см. приведённая масса). При этом массу  в последней формуле нужно заменить на :

Альтернативный расчёт 
Рассмотрим планету как точку массой , вращающейся по эллиптической орбите, в двух положениях:<li>перигелий с радиус-вектором , скоростью ;
<li>афелий с радиус-вектором , скоростью .

Запишем закон сохранения момента импульса
 
 и закон сохранения энергии
  ,
где M — масса Солнца.

Решая систему, нетрудно получить соотношение на скорость планеты в точке «перигелий»:
  .

Выразим секторную скорость (которая по второму закону Кеплера является постоянной величиной):
  .
Вычислим площадь эллипса, по которому движется планета. С одной стороны:
 
где  — длина большой полуоси,  — длина малой полуоси орбиты.

С другой стороны, воспользовавшись тем, что для вычисления площади сектора можно перемножить секторную скорость на период оборота:
  .

Следовательно,
  .

Для дальнейших преобразований воспользуемся геометрическими свойствами эллипса. Имеем соотношения
 
 
 
Подставим в формулу площади эллипса:
 

Откуда окончательно получим:
 
или в традиционном виде

Примечания

См. также 
 Закон всемирного тяготения
 Задача Бертрана
 Задача двух тел
 Задача трёх тел

Литература 
 
 
 

Иоганн Кеплер
Небесная механика
Законы классической механики
Астрономические законы и уравнения
Кеплера